Awere – ugandyjski meteoryt kamienny
 Awere – miejscowość w Ugandzie 
 Ad-Aware – program antywirusowy firmy Lavasoft
 Mark Anthony Awere – ghański lekkoatleta